Botswaans nationaal referendum (1987)
 Botswaans nationaal referendum (1997)
 Botswaans nationaal referendum (2001)